Ikkarluarsuk bezeichnet:
 Ikkarluarsuk (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikkarluarsuk (Insel, Sisimiut) (auch Ikkarlunnguit), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland